

Codici 
 A22 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Starkenburg, detto anche SOHAS
 A22 – negli scacchi, codice ECO che designa alcune varianti della partita inglese corrispondenti alla cosiddetta siciliana in contromossa

Strade 
 Autostrada A22

Altro 
 A22 – tomba dell'Antico Egitto parte delle Tombe dei Nobili